

Geografia

Syria 
 Kurt – wieś

Osoby

Imiona 
 Kurt Absolon – austriacki malarz
 Kurt Adolff – niemiecki kierowca wyścigowy
 Kurt Aebli – szwajcarski pisarz
 Kurt Ahrens – niemiecki kierowca rajdowy
 Kurt Ahrens
 Kurt Aland – austriacki teolog
 Kurt Albrecht – niemiecki lekarz
 Kurt Alder – niemiecki chemik
 Kurt Amplatz – austriacki radiolog
 Kurt Angle – amerykański zapaśnik
 Kurt Armbruster – szwajcarski piłkarz
 Kurt Asle Arvesen – norweski kolarz szosowy
 Kurt Aßmann – niemiecki historyk
 Kurt Atterberg – szwedzki kompozytor
 Kurt Aust – norweski pisarz
 Kurt Axelsson – szwedzki piłkarz
 Kurt Bachmann – niemiecki polityk
 Kurt Backes – amerykański zapaśnik
 Kurt Baluses – niemiecki piłkarz
 Kurt Becher – niemiecki pułkownik
 Kurt Beck – niemiecki polityk
 Kurt Becker – niemiecki muzyk
 Kurt Bendlin – niemiecki lekkoatleta
 Kurt Bergström – szwedzki żeglarz
 Kurt Berthelsen – duński piłkarz
 Kurt Betschart – szwajcarski kolarz torowy
 Kurt Biedenkopf – niemiecki polityk
 Kurt Binder – austriacki fizyk
 Kurt Birkle – niemiecki astronom
 Kurt Blome – niemiecki lekarz
 Kurt Blumenfeld – niemiecki prawnik
 Kurt Bolender – niemiecki zbrodniarz wojenny
 Kurt Born – niemiecki prawnik
 Kurt Bornitz – niemiecki pastor
 Kurt Børset – norweski skoczek narciarski
 Kurt Bretting – niemiecki pływak
 Kurt von Briesen – niemiecki generał
 Kurt Browning – kanadyjski łyżwiarz
 Kurt Bryner – szwajcarski żeglarz
 Kurt Burnette – brytyjski eparcha greckokatolicki
 Kurt Ludwig Burgsdorff – nazista hitlerowski
 Kurt Busch – amerykański kierowca wyścigowy
 Kurt Busiek – amerykański scenarzysta
 Kurt von der Chevallerie – niemiecki generał
 Kurt Cobain – amerykański muzyk
 Kurt Couto – mozambijski lekkoatleta
 Kurt Czekalla – niemiecki strzelec
 Kurt Dalchow – niemiecki bokser
 Kurt Daluege – niemiecki zbrodniarz wojenny
 Kurt David – niemiecki pisarz
 Kurt-Bertram von Döring – niemiecki as lotnictwa
 Kurt Dörry – niemiecki lekkoatleta
 Kurt Dresel – niemiecko-amerykański lekarz
 Kurt Eberhard – niemiecki zbrodniarz wojenny
 Kurt Eccarius – niemiecki zbrodniarz wojenny
 Kurt Eggers – niemiecki pisarz
 Kurt Ehrensperger – szwajcarski kolarz
 Kurt Eimann – niemiecki zbrodniarz wojenny
 Kurt Eisner – niemiecki dziennikarz
 Kurt Elimä – szwedzki skoczek narciarski
 Kurt Elling – amerykański wokalista
 Kurt Engel – austriacki pianista
 Kurt Engels – niemiecki podoficer
 Kurt Engl – austriacki narciarz alpejski
 Kurt von Hammerstein-Equord – niemiecki generał
 Kurt Feldt – niemiecki generał
 Kurt Fleckenstein – niemiecki architekt
 Kurt Franz – niemiecki kucharz
 Kurt Freund – czeski seksuolog
 Kurt Frick – niemiecki architekt
 Kurt Fuller – amerykański aktor
 Kurt Gerron – niemiecki aktor
 Kurt Gerstein – niemiecki oficer
 Kurt Gloor – szwajcarski reżyser
 Kurt Gödel – austriacko-amerykański matematyk
 Kurt Goldstein – amerykańsko-niemiecki neurolog
 Kurt Julius Goldstein – niemiecki dziennikarz
 Kurt Grelling – niemiecki matematyk
 Kurt Griese – niemiecki policjant
 Kurt Haber – niemiecki as lotnictwa
 Kurt Hager – niemiecki filozof
 Kurt Hahn – niemiecki pedagog
 Kurt Hamrin – szwedzki piłkarz
 Kurt Heegner – niemiecki inżzynier
 Kurt Heinrich – niemiecki porucznik
 Kurt Hensel – niemiecki matematyk
 Kurt Hiller – niemiecki eseista
 Kurt Hornfischer – niemiecki zapaśnik
 Kurt Huber – niemiecki członek
 Kurt Jacob – niemiecki as myśliwski
 Kurt Jara – austriacki piłkarz
 Kurt Jarasinski – niemiecki jeździec sportowy
 Kurt Jentsch – niemiecki as lotnictwa
 Kurt Jooss – niemiecki tancerz
 Kurt Georg Kiesinger – niemiecki polityk
 Kurt Kirchner – niemiecki zbrodniarz wojenny
 Kurt Knispel – niemiecki żołnierz
 Kurt Koch – szwajcarski biskup
 Kurt Koffka – niemiecki psycholog
 Kurt Kolle – niemiecki psychiatra
 Kurt Krenn – austriacki duchowny
 Kurt Kreuger – niemiecki aktor
 Kurt Kuhnke – niemiecki kierowca wyścigowy
 Kurt Kuppers – niemiecki as lotnictwa
 Kurt Küttner – niemiecki zbrodniarz wojenny
 Kurt Lauer – niemiecki nazista
 Kurt Lewin – niemiecko-amerykański psycholog
 Kurt Leyser – niemiecki zbrodniarz wojenny
 Kurt Lindeman – fiński szermierz
 Kurt Lindow – niemiecki major
 Kurt Lischka – niemiecki zbrodniarz wojenny
 Kurt Looby – antiguański koszykarz
 Kurt Löwenstein – niemiecko-izraelski lekarz
 Kurt Lück – niemiecki historyk
 Kurt Luedtke – amerykański dziennikarz
 Kurt Lundquist – szwedzki lekkoatleta
 Kurt Maetzig – niemiecki reżyser
 Kurt Maflin – norweski snookerzysta
 Kurt Malangré – niemiecki polityk
 Kurt Masur – niemiecki dyrygent
 Kurt Matern – niemiecki malarz
 Kurt Meier – szwajcarski bobsleista
 Kurt Mendel – niemiecki lekarz
 Kurt Meyer – niemiecki generał
 Kurt Julius Meyer – niemiecki kapitan
 Kurt Moll – niemiecki śpiewak operowy
 Kurt Morath – tongański rugbysta
 Kurt von Morgen – niemiecki generał
 Kurt Mørkøre – farerski piłkarz
 Kurt Müller – szwajcarski piłkarz
 Kurt Hugo Müller – niemiecki zbrodniarz wojenny
 Kurt Nickisch – niemiecki asesor górniczy
 Kurt Niedermayer – niemiecki piłkarz
 Kurt Nielsen – duński tenisista
 Kurt Nilsen – norweski muzyk
 Kurt Obitz – niemiecki lekarz
 Kurt Oppelt – austriacki łyżwiarz figurowy
 Kurt Ostlund – kanadyjski aktor
 Kurt Ott – szwajcarski kolarz szosowy
 Kurt Otto – niemiecki piłkarz i trener
 Kurt Otto – niemiecki zbrodniarz wojenny
 Kurt Peters – austriacki chemik
 Kurt Pettersén – szwedzki zapaśnik
 Kurt Plötner – niemiecki lekarz
 Kurt Poletti – szwajcarski bobsleista
 Kurt Præst – duński piłkarz
 Kurt Rambis – amerykański koszykarz
 Kurt Rauch – niemiecki zbrodniarz wojenny
 Kurt Rauxloh – niemiecki esesman
 Kurt Rebmann – niemiecki prawnik
 Kurt Renner – niemiecki generalleutnant
 Kurt Rey – szwajcarski piłkarz
 Kurt Richter – niemiecki pułkownik
 Kurt Roberts – amerykański lekkoatleta
 Kurt Rosenfeld – niemiecki prawnik
 Kurt Rudolph – niemiecki teolog
 Kurt Russ – austriacki piłkarz
 Kurt Russell – amerykański aktor
 Kurt Rusterholz – szwajcarski zapaśnik
 Kurt Rydl – austriacki śpiewak operowy
 Kurt Sanderling – niemiecki dyrygent
 Kurt Scharf – niemiecki duchowny
 Kurt Scheller – szwajcarski szef kuchni
 Kurt Schirra – niemiecki pięściarz
 Kurt von Schleicher – niemiecki polityk
 Kurt Schmid – szwajcarski wioślarz
 Kurt Schmidt – niemiecki generał
 Kurt Schmitt – niemiecki ekonomista
 Kurt Emil Schmutzler – niemiecki zbrodniarz hitlerowski
 Kurt Schneider – niemiecki as lotnictwa
 Kurt Schneider – niemiecki psychiatra
 Kurt Schöbel – niemiecki strzelec
 Kurt Schönfelder – niemiecki as lotnictwa
 Kurt Schork – amerykański korespondent
 Kurt Schrader – amerykański polityk
 Kurt Schramm – niemiecki skoczek narciarski
 Kurt Schubert – austriacki hebraista
 Kurt Schumacher – niemiecki polityk
 Kurt Schupke – niemiecki zbrodniarz wojenny
 Kurt Christoph von Schwerin – niemiecki generał
 Kurt Schwitters – niemiecki intelektualista
 Kurt Seiffert – amerykański wioślarz
 Kurt Seit – niemiecki as lotnictwa
 Kurt Simke – niemiecki zbrodniarz wojenny
 Kurt Polycarp Joachim Sprengel – niemiecki lekarz
 Kurt Stalder – szwajcarski teolog
 Kurt Stawizki – niemiecki policjant
 Kurt Stein – amerykański skoczek narciarski
 Kurt Stettler – szwajcarski kolarz szosowy
 Kurt Stettler – szwajcarski piłkarz
 Kurt Stille – duński pływak
 Kurt Student – niemiecki generał
 Kurt Sulzenbacher – włoski narciarz alpejski
 Kurt Sutter – amerykański scenarzysta
 Kurt Suzuki – amerykański baseballista
 Kurt Svanström – szwedzki piłkarz
 Kurt Svensson – szwedzki piłkarz
 Kurt Tank – niemiecki inżynier
 Kurt Thoma – niemiecki oficer
 Kurt Thomas
 Kurt Tibbetts – kajmański polityk
 Kurt von Tippelskirch – niemiecki generał
 Kurt Tucholsky – niemiecki pisarz
 Kurt Ungewitter – niemiecki as myśliwski
 Kurt Urbanek – niemiecki polityk
 Kurt Vonnegut – amerykański pisarz
 Kurt Vittinghoff – niemiecki polityk
 Kurt Waldheim – austriacki polityk
 Kurt Wallander – postać fikcyjna
 Kurt Martti Wallenius – fiński generał
 Kurt Walter – niemiecki astronom
 Kurt Wawrzik – niemiecki polityk
 Kurt Weber – polsko-niemiecki operator filmowy
 Kurt Weill – niemiecki kompozytor
 Kurt Weitzmann – niemiecko-amerykański historyk
 Kurt Welter – niemiecki as myśliwski
 Kurt Wenzel – niemiecki zbrodniarz wojenny
 Kurt Westergaard – duński karykaturzysta
 Kurt Westlund – szwedzki żużlowiec
 Kurt Wille – niemiecki radca ministerialny
 Kurt Wintgens – niemiecki pilot
 Kurt Wires – fiński kajakarz
 Kurt Wissemann – niemiecki as lotnictwa
 Kurt Wolff – niemiecki as lotnictwa
 Kurt Wünsche – niemiecki prawnik
 Kurt Wüsthoff – niemiecki as lotnictwa
 Kurt Wüthrich – szwajcarski chemik
 Kurt Zeitzler – niemiecki wojskowy
 Kurt Zouma – francuski piłkarz

Nazwiska 
 Nurettin Kurt – turecki zapaśnik
 Oksana Kurt – azerska siatkarka
 Sinan Kurt – niemiecki piłkarz

Inne 
 Kurt – stacja meteorologiczna
 Kurt Cobain o synu – film dokumentalny
 Kurt Rolson – album Tedego
 Kurt-Schumacher-Platz – plac w Berlinie
 Kurt-Schumacher-Platz – stacja metra w Berlinie

Zobacz też 
 Charab Kurt
 Court
 Curth
 Kurth
 Melodie Kurta Weill’a i coś ponadto